«Тун» () — швейцарский футбольный клуб из одноимённого города. Выступает в Суперлиге.

История

Достижения 
 Чемпионат Швейцарии
  Вице-чемпион: 2005
 Кубок Швейцарии
  Финалист (2): 1955, 2019

Статистика сезонов

Выступления в еврокубках 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Швейцарии
ФК «Тун»